Цегла — будівельне штучне каміння у вигляді прямокутних брусків з глини
 Цегла () — розмовна назва електронних побутових приладів, що вийшли з ладу і «можуть використовуватися тільки як цеглини»

Див. також 
 «Цеглина» — американський детективний трилер режисера Раяна Джонсона
 Цегляна готика
 «Кирпичи» («Цеглини») — російський рок-гурт